Het Europees kampioenschap curling voor mannen 2021 werd van 20 tot en met 27 november 2021 gehouden in Lillehammer, Noorwegen. Zweden was titelverdediger maar won het zilver. Schotland werd Europees kampioen door met 8-5 van Zweden te winnen, en won zo een veertiende Europese titel.

Eerder werd het kampioenschap in de C-divisie van 12 tot 17 september gehouden in Genève, Zwitserland. Slovenië wist dit toernooi te winnen en promoveerde samen met België en Slowakije naar de B-divisie.

A-divisie

Groepsfase

Play-offs

B-divisie

Groepsfase

Play-downs

Play-offs

C-divisie

Groepsfase

Play-offs

Derde plaats 
Vrijdag 17 september 2021, 14:30 uur

Finale 
Vrijdag 17 september 2021, 14:30 uur

Slovenië, België en Slowakije plaatsen zich voor de B-divisie.

Eindstand

Externe links
 Resultaten A-divisie
 Resultaten B-divisie
 Resultaten C-divisie

2021
Curling in 2021
Curling
Lillehammer